Francioli ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Francioli (* 1919), italienischer Schauspieler
 Germana Francioli (* 1943), italienische Schauspielerin
 Léon Francioli (1946–2016), Schweizer Jazzmusiker und Komponist
 Luciano Francioli (* 1932), italienischer Schauspieler